Hārūnābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kharnabad, ort, Zanjan, 
 Eslāmābād-e Gharb (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar